200-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 200-я гвардейская истребительно-бомбардировочная авиационная дивизия
 200-я механизированная дивизия
200-я стрелковая дивизия:
 200-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941
 200-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#200. divizija